Жак Кронье (; ) — южноафриканский регбист, выступавший на позиции нападающего второй и третьей линий. Брат регбиста Гео Кронье, игрока клуба «Лайонз» и сборной ЮАР.

Игровая карьера 
Уроженец Клерксдорпа (Северо-Западная провинция ЮАР). Окончил Преторийский университет. Дебютировал в регби в 2001 году в команде «Блю Буллз» матчем против «» в Кубке Карри. В 2003 году дебютировал в Супер 13 за «Буллз» в игре против «Лайонз»; также играл в 2007 году за команду «Лайонз» в Супер Регби и Кубке Карри. С августа 2007 по 2009 годы выступал за «Биарриц Олимпик», в 2009—2015 годах — игрок «Расинга». Карьеру завершил по окончании сезона 2014/2015, не сыграв в последнем сезоне ни минуты и не оправившись до конца от операции, перенесённой в августе 2014 года.

За свою карьеру Кронье отметился пятью жёлтыми карточками, однако также получал послематчевые дисквалификации: в сезоне 2010/2011 был дисквалифицирован на 20 дней за то, что наступил на игрока противника в матче с «Тулоном», вследствие чего пропустил матч против «Эдинбурга» в Кубке Хейнекен и два матча Топ-14.

В 2002 году в составе сборной ЮАР до 21 года играл на домашнем чемпионате мира в Йоханнесбурге и стал чемпионом мира. За основную сборную ЮАР дебютировал 12 июня 2004 года в матче против Ирландии в Блумфонтейне (стадион «Фри Стейт»), в игре против «Пасифик Айлендерс» 17 июля того же года в Госфорде занёс свою первую попытку. В 2007 году вызывался для подготовки к Кубку трёх наций. 15 августа 2007 года провёл последний матч за ЮАР против Намибии; из окончательной заявки ЮАР на чемпионат мира во Франции был исключён и больше в сборной не играл. Всего сыграл 32 матча, набрал 20 очков благодаря четырём попыткам.

Тренерская карьера 
С июня 2018 года был тренером нападающих клуба «Биарриц Олимпик» в сезоне 2018/2019, заняв с командой 7-е место в Про Д2.

Стиль игры 
В составе «Буллз» Кронье был одним из самых физически сильных игроков (жим лёжа в 170 кг), отличался высокой скоростью и отличной игрой в пас.

Достижения 
 Обладатель Кубка Карри: 2003, 2004, 2006
 Чемпион мира среди команд до 21 года: 2002

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Регбисты ЮАР
Игроки РК «Буллз»
Игроки РК «Лайонз»
Игроки РК «Биарриц Олимпик»
Игроки РК «Расинг 92»
Игроки РК «Блю Буллз»
Игроки РК «Голден Лайонз»
Регбийные тренеры ЮАР
Выпускники Преторийского университета
Игроки сборной ЮАР по регби